

Persone 
 Carvalho Leite – calciatore brasiliano
 Diogo Leite – calciatore portoghese
 Edenilson Leite – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Helton Leite – calciatore brasiliano
 João Leite – ex calciatore brasiliano
 Sérgio Leite – ex calciatore portoghese

Pagine correlate 
Ana Leite